Oleg Aleksandrovitch Makarov (1929-1995), footballeur soviétique.
 Oleg Grigorievitch Makarov (1933-2003), cosmonaute soviétique.
 Oleg Vitalyevich Makarov (né en 1962), patineur artistique soviétique.
 Oleg Makarov, photographe pour RIA Novosti.